Samostje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 in der Oblast Belgorod:
 Samostje (Belgorod, Graiworon), im Rajon Graiworon
 Samostje (Belgorod, Korotscha), im Rajon Korotscha
 in der Oblast Jaroslawl:
 Samostje (Jaroslawl)
 in der Oblast Kaliningrad:
 Samostje (Kaliningrad) (bis 1946 Klein Datzen, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 in der Oblast Kursk:
 Samostje (Kursk)
 in der Oblast Leningrad:
 Samostje (Leningrad, Gattschina), im Rajon Gattschina
 Samostje (Leningrad, Luga, Oredesch), im Rajon Luga, Landgemeinde Oredesch
 Samostje (Leningrad, Luga, Jam-Tjossowo), im Rajon Luga, Landgemeinde Jam-Tjossowo
 Samostje (Leningrad, Luga, Tolmatschowskaja), im Rajon Luga, Landgemeinde Tolmatschowskaja
 Samostje (Leningrad, Priosersk), im Rajon Priosersk
 in der Oblast Moskau:
 Samostje (Moskau)
 in der Oblast Nowgorod:
 Samostje (Nowgorod, Borowitschi), im Rajon Borowitschi
 Samostje (Nowgorod, Chwoinaja), im Rajon Chwoinaja
 Samostje (Nowgorod, Ljubytino), im Rajon Ljubytino
 Samostje (Nowgorod, Malaja Wischera), im Rajon Malaja Wischera
 Samostje (Nowgorod, Solzy), im Rajon Solzy
 in der Oblast Pskow:
 Samostje (Pskow, Dedowitschi), im Rajon Dedowitschi
 Samostje (Pskow, Pytalowo), im Rajon Pytalowo
 Samostje (Pskow, Sebesch), im Rajon Sebesch
 in der Oblast Tambow:
 Samostje (Tambow)
 in der Oblast Woronesch:
 Samostje (Woronesch)

Siehe auch:
 Samostja